Нагчу (, ) — городской округ в Тибетском автономном районе КНР. Название округа происходит от берущей в нём начало реки Наг-Чу.

География 
Большую часть округа занимает малонаселённое высокогорное плато Джангтанг, характеризующееся суровым и непредсказуемым климатом. Здесь же расположены крупнейшие озёра Тибетского автономного района — Нам-Цо и Силинг-Цо.

Климат

История 
Ещё в 1269 году по распоряжению монгольского хана Хубилая здесь было устроено 7 станций конной почты. Во времена империи Цин эти места были подчинены командующему Цинхайским гарнизоном.

В октябре 1950 года современный округ Чамдо и восточная часть современного округа Нагчу были заняты частями НОАК.

В 1959 году был образован Специальный район Хэйхэ (黑河专区). В 1960 году название специального района было изменено с китайского на тибетский, и он стал называться Специальный район Нагчу (那曲专区). В 1970 году Специальный район Нагчу был переименован в Округ Нагчу. В 2017 году округ Нагчу был преобразован в городской округ Нагчу; при этом уезд Нагчу был преобразован в район городского подчинения Сэни.

Административно-территориальное деление 
Городской округ Нагчу делится на 1 район городского подчинения и 10 уездов:

Транспорт 
В августе 2021 года была введена в эксплуатацию 295-километровая скоростная автомагистраль, соединяющая города Нагчу и Лхаса. Она является самой высотной в мире скоростной автомагистралью (средняя высота над уровнем моря достигает более 4 500 м).

Примечания

Ссылки 
 

Городские округа Тибетского автономного района